Dan Quayle, antigo vice-presidente dos Estados Unidos
 Anthony Quayle, ator britânico

Desambiguações de sobrenomes